Zum zehnten Mal wurden 1987 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Indianapolis zwischen dem 9. und dem 21. August 1987 statt.

Zwölf Mannschaften nahmen daran teil, die zunächst in drei Vorrundengruppen gegeneinander antraten. Die qualifizierten Teams spielten dann im K.O.-System weiter.

Vorrunde

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Gruppe C

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um die Bronzemedaille

|}

Finale

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1987
Fußball
Fußballveranstaltung 1987